Benefice může znamenat:
 Benefice (album) – album zachycující na 2 CD kompletní záznam ze stejnojmenné divadelní hry Jiřího Suchého s písničkami Jiřího Šlitra,
 Benefice (divadelní hra) – divadelní hra Jiřího Suchého s písničkami.